Дроб'язко — українське прізвище.

 Дроб'язко Антон Лаврентійович (1870—1941) — український правник.
 Дроб'язко Віталій Антонович (1896 — після 1936) — український військовий і громадський діяч, сотник Армії УНР.
 Дроб'язко Євген Антонович (1898—1980) — український перекладач.
 Дроб'язко Іван Григорович (1894—1972) — український майстер художнього різьблення.
 Дроб'язко Лев Євгенович (1937—2017) — український інженер-будівельник, громадський діяч.

Українські прізвища